Die Football Association Challenge Trophy ist ein Pokalwettbewerb im englischen Fußball.

Teilnehmer 

An dem Wettbewerb nehmen die Mannschaften der ersten bis vierten Liga des National League Systems teil, d. h. die Vereine aus den drei Ligen der Football Conference und den darunter angesiedelten regionalen Meisterschaften Southern League, Isthmian League und Northern Premier League. Die Teilnehmer sind somit alle fünft- bis achtklassig. Mannschaften aus den in der Ligapyramide weiter unten angesiedelten Ligen nehmen an der FA Vase teil, während die Teams aus den vier Top-Ligen um den EFL Cup kämpfen.

Geschichte 
Der Wettbewerb wurde 1969 für halbprofessionelle Vereine eingeführt. Das Finale wird stets im Wembley-Stadion ausgetragen, lediglich während dessen Bauphase fand es im Villa Park statt.

Pokal 
Die Trophäe, die der Gewinner erhält, wurde 1905 von Ernest Cochrane gestiftet, um ein internationales Turnier zwischen Mannschaften aus England, den Vereinigten Staaten und Kanada zu schaffen. Damit sollte die Entwicklung der Sportart in der neuen Welt vorangetrieben werden. Allerdings wurde der Wettbewerb nie zu diesen Bedingungen durchgeführt.

Bisherige Finalspiele 

Fußballwettbewerb in England